Il cammino dell'età – album di Gigi D'Alessio del 2001
 Il cammino dell'età – singolo di Gigi D'Alessio del 2001
 Il cammino dell'età – album di Anthony del 2004